

Добитници

Спољашње везе 

Серија, драма, ТВ, глумац, главни